Wiesenfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Wiesenfeldt (* 1972), deutsche Musikwissenschaftlerin 
 Gerhard Wiesenfeldt (* 1966), Wissenschaftshistoriker